Puls TV ist die Bezeichnung von:
einem ehemaligen regionalen Wiener Fernsehsender, heute Puls 4
einem ehemaligen regionalen Berliner Fernsehsender: Puls TV (Berlin)